Reg je obsežna puščavska ravnina, prekrita s kamenjem in gruščem. Regi nastajajo na področjih, kjer so prisotni stalni močni vetrovi, ki odnašajo pesek, na površju pa ostajajo večji in težji kamni. V regih se pod vplivom stalnih močnih vetrov pogosto ustvarjajo zanimive kamnite tvorbe, imenovane vetrni trirobniki. To so značilne piramidaste tvorbe, ki kažejo smer vetra. Včasih se v regih oblikujejo tudi peščene sipine, ki se pod vplivom vetra premikajo po kamnitih tleh.

Puščave